Multiboy ist: 
 Multiboy, ein elektrisch betriebenes Küchengerät
 Multiboy (Band), eine deutsche Band